Adolf Holtzmann – filologo, professore universitario e germanista tedesco
 Heinrich Julius Holtzmann – teologo tedesco
 Thomas Holtzmann – attore tedesco